Llaneros Fútbol Club puede referirse a:

 Llaneros de Guanare Fútbol Club equipo de fútbol venezolano.
 Club Llaneros equipo de fútbol colombiano.